Актуа́рий () — специалист по страховой математике (математической статистике и теории вероятностей), владеющий теорией актуарных расчётов. Занимается разработкой методологии и исчислением страховых тарифов, расчётами, связанными с образованием резерва страховых взносов по долгосрочным видам страхования, определением размеров выкупных и редуцированных страховых сумм, а также ссуд по договорам страхования жизни и пенсий. Актуарии проводят оценку систем финансовой безопасности, уделяя особое внимание их сложности, математике и механизмам функционирования. Правительственный актуарий отвечает за вопросы национального страхования и пенсионных программ.

В то время как история страхования восходит к античности, концепции, необходимые для научной оценки и снижения рисков, берут свое начало в исследованиях XVII века по теории вероятностей и аннуитетам. Актуариям XXI века требуются аналитические навыки, деловые знания и понимание человеческого поведения и информационных систем для разработки и управления программами, которые контролируют риск. Фактические шаги, необходимые для того, чтобы стать актуарием, обычно зависят от страны. Однако почти везде этот процесс имеет строгую структуру обучения или сдачи экзаменов, и для того требуется много лет.

Профессия актуария неизменно считается одной из самых востребованных. В различных исследованиях, начиная с 2010 года, должность актуария неоднократно занимала первое или второе место рейтинга.

Возникновение профессии 

Ещё с момента рождения цивилизации и по мере развития экономических связей в обществе постепенно проявлялась необходимость разделения различных рисков. Например, люди, которые всю жизнь жили в деревне, подвергались риску пожара, в результате которого их сообщества или семья могли остаться без крова. После появления бартера возникли более сложные риски. Купцы, отправлявшиеся в торговые поездки, несли риск потери доверенных им товаров, своего имущества или даже своей жизни. Посредники в торговле строили склады, что подвергало их финансовому риску. Первичные поставщики в домохозяйствах рисковали преждевременной смертью, инвалидностью или немощью, что могло бы привести к голоду их иждивенцев. Получение кредита было затруднено, если кредитор беспокоился о невозможности погашения кредита в случае смерти или немощи заёмщика. Всё это порождало необходимость введения института страхования.

Область деятельности 
В основном знания актуария находят применения в страховом и инвестиционном бизнесе — в обеих профессиях необходимо оценивать вероятности денежных потоков.

В страховом бизнесе актуарий занимается:
 разработкой методологии и исчислением страховых тарифов;
 расчётами, связанными с образованием резерва страховых взносов по долгосрочным видам страхования;
 определением размеров выкупных и редуцированных страховых сумм;
 определением размеров ссуд по договорам страхования жизни и пенсий;

В инвестиционном бизнесе в задачи актуария входит:
 разработка и применение моделей оценки рисковых инструментов;
 расчёт резервов инвестиционного фонда (в том числе обязательных законодательно);

См. также 
 Актуарии в России

Примечания

Ссылки 

 История возникновения термина «актуарий» Масыч М. А., «Финансовые и коммерческие расчеты на ЭВМ», Конспект лекций. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005
 О профессии актуария
 Гильдия актуариев
 Международная актуарная ассоциация
 Методика актуарных расчетов НПФ
 Портал «Актуарии: проблемы, события, информация»
 The Actuarial Profession
 Ассоциация профессиональных актуариев

Профессии
Актуарные расчёты